

Ozërsk – città nell'Oblast' di Čeljabinsk
 Ozërsk – città nell'Oblast' di Kaliningrad

Pagine correlate 

 Ozërskij rajon